«Picture to Burn» — песня американской певицы Тейлор Свифт, четвёртый сингл с её первого студийного альбома Taylor Swift (2006).

История 
«Picture to Burn», отличается своим феминистическим уклоном лирической составляющей. Сингл вошёл в топ-10 кантри-чарта и стал Платиновым в США по данным Recording Industry Association of America.

Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Country Weekly, About.com, Paste, PopMatters, Robert Christgau, The Village Voice, The Seattle Times, Chicago Tribune, The Irish Times.

К ноябрю 2014 года тираж «Picture to Burn» достиг 1,6 млн копий в США.

Номинации и награды

Список композиций 
 Digital Download
 «Picture to Burn» (Alternate Version) — 3:00

 CD Single
 «Picture to Burn» (Radio Edit) — 2:54
 «Picture to Burn» (Video) — 3:05

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Итоговые годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 Текст песни на официальном сайте Тейлор Свифт.
 Picture to Burn . MetroLyrics song.

Синглы 2008 года
Песни Тейлор Свифт
Феминистические песни
Синглы Big Machine Records
Песни 2006 года
Синглы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Песни, написанные Тейлор Свифт